Имперская реформа () — совокупность мероприятий, направленных на реформирование системы управления Священной Римской империи, утверждённая общеимперским рейхстагом в Вормсе в 1495 году и дополненная Аугсбургским рейхстагом в 1500 году. В основу реформы легли предложения императора Максимилиана I. Имперская реформа легла в основу государственного устройства империи нового времени и, наряду с положениями Вестфальского мира 1648 года, являлась определяющей в системе межгосударственных связей в Германии до конца существования Священной Римской империи в 1806 году.

Предыстория 
В отличие, например, от Франции или Англии, со времен cредних веков императоры Священной Римской империи не могли объединить в своих руках важнейшие суверенные права государства: право взимания налогов, верховная юрисдикция, право чеканки денег, право на укрепления и многие другие регалии со временем перешли от них к имперским князьям и вольным имперским городам.

Поэтому постепенное развитие государства в раннем новом времени происходило не на уровне всей империи, а отдельных государствй. Решающими для разработки были постановление в пользу князей Фридриха II и Золотая булла Карла IV. Начиная с периода междуцарствия с 1250 по 1273 г., император имел ровно столько влияния на имперскую политику, сколько позволяла его собственная власть. В начале раннего Нового времени общее действие империи было возможны только при одобрение на имперском сейме голосами трети коллегии выборщиков, имперских князей и вольных городов.

У рейха не было ни значительных доходов, ни собственной армии, а отдельные сословия проводили собственную политику. В XV в. проблема недееспособности Священной Римской империи стала осознаваться — отчасти из-за гуситских войн — даже среди имперских князей, которые в остальном были обеспокоены своей выгодой.

Первые попытки 
В 1434—1438 годах на сеймах в Эгере (1437) и Нюрнберге (июль и октябрь/ноябрь 1438) были предприняты первые попытки имперской реформы, иногда по инициативе императора Сигизмунда, иногда по инициативе курфюстов. Обсуждались запрет на междоусобицы, новое регулирование прав на чеканку монет и сопровождение товаров и людей, а также районное деление империи. Однако все предложения провалились из-за противоречия между интересами императора и курфюстов.

Они стремились к более функциональному управлению империей, но в противоположных направлениях. Император был заинтересован в укреплении своей центральной власти, а князья — в коллегиальном и корпоративном руководстве, в котором они могли бы участвовать. Произведения уровня «Reformatio Sigismundi» демонстрируют, что образованные сословия в лице мелких территориальных правителей и имперского рыцарства, а также имперских городов и церковных территорий, поддерживали усиление власти императора как противовес притязаниям князей. Сами императоры, которые со времен преемника Сигизмунда Альбрехта II происходили почти исключительно из дома Габсбургов, обычно занимались имперской политикой только в той мере, в какой она служила их собственной внутренней власти.

Состав реформы 
Имперская реформа включала в себя следующие нововведения:
 Установление «Вечного земского мира» (), под которым понималось запрещение использования военной силы для разрешения противоречий и споров между отдельными государственными образованиями империи.
 Учреждение Высшего имперского суда () в качестве верховной судебной инстанции империи, в юрисдикцию которого попадали все конфликты между государствами империи, между монархами и сословиями, между княжествами и императором. Учреждение Высшего имперского суда завершило складывание единой правовой системы империи, которая стала играть роль одного из немногих элементов, связывающих сотни немецких государственных образований в составе Священной Римской империи.
 Организация имперских округов (). Территория империи была разбита на шесть (с 1512 года — десять) округов, в каждом из которых были сформированы региональные органы управления. Право на участие в собрании округа получили все государственные образования (княжества, имперские рыцари, вольные города, церковные владения), расположенные на его территории. Округа занимались вопросами военного строительства, набора и снабжения армии, распределения и взимания имперских налогов и разрешения региональных конфликтов. Органы управления округов стали посредничающим звеном между императором и общеимперскими учреждениями с одной стороны, и субъектами империи, с другой.
 Учреждение Имперского управления () — высшего исполнительного органа власти империи, который возглавлялся императором и состоял из 20 представителей субъектов империи (светских и духовных князей, вольных городов, дворянства). Имперское управление являлось фактически органом власти имперского рейхстага, и, поэтому, не получило поддержки императора. В 1502 году управление было распущено, затем в 1521 году восстановлено императором Карлом V с совещательными функциями и окончательно ликвидировано в 1531 году.

Последствия реформы 
Существует две точки зрения на Имперскую реформу. Согласно одной, реформа осталась незавершённой и не разрешила институциональных проблем Священной Римской империи. Сторонники этого подхода исходят из того, что целью реформ Максимилиана I в империи было её преобразование в современное централизованное государство по типу национальных государств запада.

В настоящее время более распространённой является другая точка зрения, согласно которой Имперская реформа была попыткой нахождения эффективного баланса власти между империей и входящими в неё государствами, позволяющего сохранять роль и влияние империи в Европе и соответствовать вызовам нового времени. Исходя из этой позиции, реформа была достаточно успешной и позволила сохранить дееспособность Священной Римской империи ещё на три столетия.

Литература 
 Karl-Friedrich Krieger: König, Reich und Reichsreform im Spätmittelalter. 2. durchgesehene Auflage, Oldenbourg, München 2005, ISBN 3-486-57670-4 (Enzyklopädie Deutscher Geschichte 14). Enthält eine umfangreiche Bibliographie.
 Peter Moraw: Königliche Herrschaft und Verwaltung im spätmittelalterlichen Reich (ca. 1350—1450). In: Reinhard Schneider (Hrsg.): Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich. Sigmaringen 1987, S. 185—200 Online-Version
 Peter Moraw: Fürstentum, Königtum und «Reichsreform» im deutschen Spätmittelalter. In: Walter Heinemeyer (Hrsg.): Vom Reichsfürstenstande. Köln, Ulm 1987, S. 117—136.
 Heinz Angermeier: Die Reichsreform. 1410—1555. Die Staatsproblematik in Deutschland zwischen Mittelalter und Gegenwart. Beck, München 1984, ISBN 3-406-30278-5.
 Heinz Angermeier: Reichsreform und Reformation (= Schriften des Historischen Kollegs. Vorträge. Bd. 5), München 1983. (Digitalisat)
 Ausst.Kat.: 1495 — Kaiser, Reich, Reformen. Der Reichstag zu Worms. Ausst. zum 5oojährigen Jubiläum des Wormser Reichstages. Worms, Andreasstift. Koblenz 1995.
 Mattias G. Fischer: Reichsreform und «Ewiger Landfrieden». Über die Entwicklung des Fehderechts im 15. Jahrhundert bis zum absoluten Fehdeverbot von 1495. Scientia-Verlag, Aalen 2007, ISBN 978-3-511-02854-1 (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte Neue Folge 35), zugleich: Göttingen, Univ., Diss., 2002.
 Hermann Heimpel: Studien zur Kirchen- und Reichsreform des 15. Jahrhunderts. Winter, Heidelberg 1974, ISBN 3-533-02338-9 (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 1974, 1).
 Victor von Kraus: Das Nürnberger Reichsregiment. Gründung und Verfall. 1500—1502. Ein Stück deutscher Verfassungs-Geschichte aus dem Zeitalter Maximilians. Nach archivalischen Quellen dargestellt. Wagner, Innsbruck 1883 (Neudruck: Scientia-Verlag, Aalen 1969).
 Malte Prietzel: Das Heilige Römische Reich im Spätmittelalter. WBG, Darmstadt 2004, ISBN 3-534-15131-3.

Священная Римская империя
История государства
Реформы